Glenwild bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Glenwild (Louisiana)
 Glenwild (Mississippi)
 Glenwild (New York)